Por Allerton pode estar à procura de:
Allerton (Illinois)
Allerton (Iowa)

Desambiguação